Herd-book : registre généalogique
 Marshall Thundering Herd : club omnisports universitaire américain
 Phare de Herd Groyne

Patronyme 
 Alexander Herd (1868-1944), golfeur écossais
 David Herd (1732-1810), folkloriste écossais
 David Herd (1934-2016), footballeur international écossais
 Richard Herd (1932-2020), acteur américain
 Whitney Wolfe Herd (1989-), entrepreneure américaine
Homonymie de patronyme
Patronyme écossais